Weppelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Weppelmann (* 1970), deutscher Kunsthistoriker
 Wilm Weppelmann (1957–2021), deutscher Künstler